

Вшебори — село в гміні Домбрувка Воломінського повіту Мазовецького воєводства
 Вшебори — село в гміні Церанув Соколовського повіту Мазовецького воєводства
 Вшебори — село в гміні Кольно Кольненського повіту Підляського воєводства